Adelino Carlos Morais Nunes, mais conhecido como Nunes (Manteigas, 10 de Setembro de 1960), foi um futebolista português, que actuava na posição de médio defensivo.

Carreira
Iniciou-se como jogador profissional no Barreirense. Jogou ainda em clubes históricos do futebol português, nomeadamente Setúbal, Benfica e Marítimo. Em 28 de Maio de 1988, chegou enquanto jogador do Benfica, à final da Liga dos Campeões da UEFA, tendo perdido nas grandes penalidades frente ao PSV.

Foi, ainda, 18 vezes internacional por Portugal, estreando-se num particular em Coimbra contra o Brasil, a 8 de Junho de 1983.

Palmarés
 1 Campeonato Nacional: 1986-87
 3 Taça de Portugal: 1984-85, 1985-86, 1986-87
 1 Supertaça Cândido de Oliveira: 1985

Ligações externas
 
 
 

Naturais de Manteigas
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol